Гран-при Нидерландов 1981 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Прошёл на трассе Зандфорт 30 августа.

Гонка 

|}

 Быстрый круг: Алан Джонс 1:21,830

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
События 30 августа
Август 1981 года
Спорт в Нидерландах в 1981 году